|-
| 7101 || 1930 UX || 17 octombrie 1930 ||  || C. W. Tombaugh
|-
| 7102 Neilbone || 1936 NB || 12 iulie 1936 ||  || C. Jackson
|-
| 7103 Wichmann || 1953 GH || 7 aprilie 1953 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 7104 Manyousyu || 1977 DU || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 7105 Yousyozan ||  || 18 februarie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 7106 Kondakov ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7107 Peiser ||  || 15 august 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7108 Nefedov ||  || 2 septembrie 1981 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7109 Heine ||  || 1 septembrie 1983 || Nauchnij || L. G. Karacikina
|-
| 7110 Johnpearse ||  || 7 decembrie 1983 ||  || 
|-
| 7111 ||  || 17 august 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7112 Ghislaine || 1986 GV || 3 aprilie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7113 Ostapbender ||  || 29 septembrie 1986 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 7114 Weinek ||  || 29 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7115 Franciscuszeno ||  || 29 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7116 Mentall || 1986 XX || 2 decembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7117 Claudius ||  || 14 februarie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 7118 Kuklov ||  || 4 noiembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
|  ||  || 11 ianuarie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7120 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7121 Busch ||  || 10 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 7122 Iwasaki ||  || 12 martie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 7123 ||  || 9 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 7124 Glinos ||  || 24 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7125 Eitarodate ||  || 7 februarie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 7126 Cureau ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7127 Stifter ||  || 9 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 7128 Misawa ||  || 30 septembrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 7129 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 7130 Klepper ||  || 30 aprilie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 7131 Longtom || 1992 YL || 23 decembrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 7132 Casulli || 1993 SE || 17 septembrie 1993 ||  || 
|-
| 7133 Kasahara ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 7134 Ikeuchisatoru || 1993 UY || 24 octombrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7135 || 1993 VO || 5 noiembrie 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 7136 Yokohasuo ||  || 14 noiembrie 1993 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 7137 Ageo ||  || 4 ianuarie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 7138 ||  || 15 ianuarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7139 Tsubokawa ||  || 14 februarie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7140 Osaki ||  || 4 martie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7141 Bettarini ||  || 12 martie 1994 ||  || , 
|-
| 7142 Spinoza ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7143 Haramura ||  || 17 noiembrie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 7144 Dossobuono || 1996 KQ || 20 mai 1996 ||  || 
|-
| 7145 Linzexu || 1996 LO || 7 iunie 1996 ||  || 
|-
| 7146 Konradin || 3034 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7147 Feijth || 4015 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7148 Reinholdbien || 1047 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7149 Bernie || 3220 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7150 McKellar ||  || 11 octombrie 1929 ||  || C. W. Tombaugh
|-
| 7151 ||  || 26 septembrie 1971 ||  || 
|-
|  ||  || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7153 Vladzakharov ||  || 2 decembrie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 7154 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7155 || 1979 YN || 23 decembrie 1979 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 7156 ||  || 4 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 7157 Lofgren ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7158 IRTF ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7159 Bobjoseph ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7160 Tokunaga ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 7161 Golitsyn ||  || 25 octombrie 1982 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 7162 Sidwell ||  || 15 noiembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7163 Barenboim || 1984 DB || 24 februarie 1984 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 7164 Babadzhanov || 1984 ET || 6 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7165 Pendleton || 1985 RH || 14 septembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7166 Kennedy || 1985 TR || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7167 Laupheim ||  || 12 octombrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7168 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7169 Linda ||  || 4 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7170 Livesey || 1987 MK || 30 iunie 1987 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7171 Arthurkraus ||  || 13 ianuarie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7172 Multatuli ||  || 17 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7173 Sepkoski ||  || 15 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7174 Semois || 1988 SQ || 18 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7175 ||  || 11 octombrie 1988 || Kleť || 
|-
| 7176 Kuniji || 1989 XH || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 7177 || 1990 TF || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7178 Ikuookamoto ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 7179 Gassendi ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7180 ||  || 12 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7181 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7182 Robinvaughan ||  || 8 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7183 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7184 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7185 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 7186 Tomioka || 1991 YF || 26 decembrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
|  || 1992 BW || 30 ianuarie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7188 Yoshii ||  || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 7189 Kuniko ||  || 28 septembrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 7190 ||  || 15 aprilie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7191 ||  || 18 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7192 Cieletespace ||  || 12 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 7193 Yamaoka ||  || 19 septembrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 7194 Susanrose ||  || 18 septembrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7195 Danboice || 1994 AJ || 2 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7196 Baroni || 1994 BF || 16 ianuarie 1994 ||  || , 
|-
| 7197 Pieroangela || 1994 BH || 16 ianuarie 1994 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 7198 Montelupo || 1994 BJ || 16 ianuarie 1994 || Cima Ekar || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 7199 Brianza || 1994 FR || 28 martie 1994 ||  || , 
|-
| 7200 || 1994 NO || 8 iulie 1994 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-